Nentwig ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Nentwig (* 1943), deutscher Politiker
 Bernd Nentwig (* 1957), deutscher Architekt
 Carsten Nentwig (* 1966), österreichischer Bobsportler 
 Dieter Nentwig (* 1946), deutscher Konzertveranstalter und Jazzproduzent
 Franziska Nentwig (* 1966), deutsche Musikpädagogin und Museumsdirektorin
 Franz-Ferdinand Nentwig (1923–2015), deutscher Opernsänger
 Heinrich Nentwig (1855–1926), deutscher Bibliothekar und Archivar
 Helmut Nentwig (1916–2007), deutscher Maler, Filmarchitekt und Szenenbildner
 Ingo Nentwig (1960–2016), deutscher Sinologe und Ethnologe
 Iris Nentwig-Gesemann (* 1964), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jürgen Nentwig, deutscher Ruderer
 Konrad Nentwig (* 1938), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Nentwig (* 1953), deutscher Ökologe

Siehe auch:
 Nentwich